Dites-le avec des fleurs (Ich bin auch nur eine Frau), un film allemand d'Alfred Weidenmann sorti en 1962 ;
 Dites-le avec des fleurs (Diselo con flores), un film franco-espagnol de Pierre Grimblat sorti en 1974.